Sveinsson est un patronyme islandais signifiant « fils de Sveinn » (prénom du père) et il désigne ainsi de nombreux islandais :

Ásmundur Sveinsson (1893–1982), sculpteur islandais
Atli Heimir Sveinsson (1938-2019),compositeur islandais
Brynjólfur Sveinsson (1605–1675), pasteur luthérien islandais, évêque de Skálholt
Einar Ólafur Sveinsson, professeur de littérature islandais
Geir Sveinsson (né en 1964), handballeur international islandais
Jakob Jóhann Sveinsson (né en 1982), nageur olympique islandais
Jón Sveinsson (1857–1944), jésuite islandais et auteur de contes pour enfants
Kjartan Sveinsson (b. 1978), musicien islandais